Termin Sukcinilornitinska aminotransferaza ima više značenja.

 Acetilornitin transaminaza, enzim
 Sukcinilornitin transaminaza, enzim